Die Abkürzung JND steht für:

 Jugendnotdienst, siehe Kinder- und Jugendnotdienst
 Just Noticeable Difference (englisch für „eben noch bemerkbarer Unterschied“), siehe differentielle Wahrnehmbarkeitsschwelle

Abkürzung